Сабир () — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означает «терпеливый».


Фамилия 
 Сабир, Зордун (1937—1998) — уйгурский писатель.
 Сабир, Мирза Алекпер (1862—1911) — азербайджанский поэт, сатирик.
 Сабир, Иосиф Иосифович (1777—1864) — русский военный, генерал-майор корпуса инженеров путей сообщения.

Имя 
 Абдулла, Сабир (1905—1972) — узбекский поэт, писатель, драматург.
 Сабир ад-Дури — иракский военный и политический деятель.

Другое 
 Сабир — посёлок городского типа в Азербайджане.
 Савиры (сабиры, савары, сувары) — группа кочевых племён первого тысячелетия нашей эры.

См. также 
 Сабиров